База́рово — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Филинского сельсовета.

История 
Деревня впервые упоминается в окладных книгах 1676 года в составе Александровского прихода, в ней было 17 дворов крестьянских и 7 дворов бобыльских.

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Клинской волости Муромского уезда Владимирской губернии, с 1926 года — в составе Монаковской волости. В 1859 году в селе числилось 39 дворов, в 1905 году — 74 дворов, в 1926 году — 92 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Базаровского сельсовета Вачского района Горьковского края, с 1931 года — в составе Болотниковского сельсовета, с 1936 года — в составе Горьковской области, с 1954 года — в составе Клинского сельсовета, с 2009 года — в составе Филинского сельсовета.

Население

Примечание 

Населённые пункты Вачского района